Putsch d’Alger steht für:

Putsch d’Alger (1942), Aufstand der Resistance
Putsch d’Alger (1958), Staatsstreich des französischen Militärs, führte zum Ende der Vierten Republik
Putsch d’Alger (1961), Versuch eines Staatsstreichs gegen Charles de Gaulle, siehe Putsch der Generäle